Prva liga Jugoslavije (1952/1953) było 25. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Hajduk Split. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Todor Živanović, który w barwach drużyny Crvena zvezda Belgrad strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1952 w piłce nożnej
1953 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1952 w Europie
1953 w Europie